Mörttjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västergötland 
Mörttjärnen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (0,3 ha)
Stora Mörttjärnen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,

Bohuslän 
Mörttjärnen (Naverstads socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun, 
Mörttjärnen (Naverstads socken, Bohuslän, vid Koxeröd), sjö i Tanums kommun,

Dalsland 
Mörttjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Mörtetjärnen (Gunnarsnäs socken, Dalsland), sjö utanför Dals Rostock, 
Mörttjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (8,05 ha)

Närke 
Mörttjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun,

Västmanland 
Stora Mörttjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun och Skinnskattebergs kommun,  (25,4 ha)
Mörttjärnen (Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun, 
Mörttjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 660209-142895), sjö i Hällefors kommun, 
Mörttjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 661853-142325), sjö i Hällefors kommun,  (14 ha)
Lilla Mörttjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Mörttjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 665034-143383), sjö i Hällefors kommun, 
Mörttjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 665563-143031), sjö i Hällefors kommun,  (1 ha)
Stora Mörttjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Mörttjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 663464-144773), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Mörttjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 665613-144844), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Mörttjärnen (Vikers socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Mörttjärnen (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (6,7 ha)
Mörttjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (1 ha)
Lilla Mörttjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (8,68 ha)
Mörttjärnen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,

Värmland 
Mörttjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Mörttjärnen (Brunskogs socken, Värmland, väster om Nolby), sjö i Arvika kommun, 
Stora Mörttjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Eda kommun,  (11,9 ha)
Lilla Mörttjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Mörttjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (2,3 ha)
Mörttjärnen (Glava socken, Värmland, 660322-131734), sjö i Arvika kommun,  (8,11 ha)
Mörttjärnen (Glava socken, Värmland, 660675-130733), sjö i Arvika kommun, 
Stora Mörttjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Säffle kommun,  (15,3 ha)
Södra Mörttjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Lill-Mörttjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Mörttjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 664049-131941), sjö i Arvika kommun,  (11,5 ha)
Mörttjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 665253-132603), sjö i Arvika kommun, 
Stora Mörttjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Mörttjärnet (Ny socken, Värmland, 663189-131412), sjö i Arvika kommun,  (9,01 ha)
Mörttjärnet (Ny socken, Värmland, 663658-131377), sjö i Arvika kommun och Eda kommun,  (17,8 ha)
Stora Mörttjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Lilla Mörttjärnet, sjö i Arvika kommun,  (1,3 ha)
Mörttjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (13,9 ha)
Mörttjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Stora Mörttjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (6,49 ha)
Mörttjärnen (Filipstads socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Mörttjärnen (Brattfors socken, Värmland, 662116-139362), sjö i Filipstads kommun, 
Mörttjärnen (Brattfors socken, Värmland, 662877-139140), sjö i Filipstads kommun, 
Lilla Mörttjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (3 ha)
Mörttjärnen (Färnebo socken, Värmland, 663521-139906), sjö i Filipstads kommun,  (13,1 ha)
Mörttjärnen (Färnebo socken, Värmland, 663805-139433), sjö i Filipstads kommun,  (8,36 ha)
Stora Mörttjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (36,8 ha)
Mörttjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Norra Mörttjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Södra Mörttjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (4,15 ha)
Mörttjärnen (Stora Kils socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun och Kils kommun,  (8,23 ha)
Mörttjärnen (Grums socken, Värmland), sjö i Grums kommun, 
Mörttjärnen (Värmskogs socken, Värmland), sjö i Grums kommun,  (7,5 ha)
Mörttjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666189-139517), sjö i Hagfors kommun,  (4,2 ha)
Mörttjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 668331-138838), sjö i Hagfors kommun, 
Mörttjärnen (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun och Sunne kommun,  (11,6 ha)
Mörttjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (11 ha)
Mörttjärnen (Kristinehamns socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun,  (11,5 ha)
Mörttjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Storfors kommun,  (14,7 ha)
Mörttjärnen (Gräsmarks socken, Värmland, 666579-133196), sjö i Sunne kommun, 
Mörttjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 666196-132421), sjö i Sunne kommun, 
Mörttjärnen (Sunne socken, Värmland, 663303-136215), sjö i Sunne kommun,  (1,2 ha)
Mörttjärnen (Sunne socken, Värmland, 665087-135834), sjö i Sunne kommun,  (5,63 ha)
Mörttjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Mörttjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Mörttjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 673374-132693), sjö i Torsby kommun, 
Mörttjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 673435-133438), sjö i Torsby kommun,  (30,6 ha)
Mörttjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (20,3 ha)
Mörttjärnen (Karlanda socken, Värmland, 660693-129498), sjö i Årjängs kommun,  (2,5 ha)
Mörttjärnen (Karlanda socken, Värmland, 660891-128784), sjö i Årjängs kommun, 
Mörttjärnen (Karlanda socken, Värmland, 661076-128965), sjö i Årjängs kommun,  (2,3 ha)
Mörttjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (0,3 ha)
Mörttjärnen (Silleruds socken, Värmland, 658040-130484), sjö i Årjängs kommun, 
Mörttjärnen (Silleruds socken, Värmland, 658302-129718), sjö i Årjängs kommun,  (8,52 ha)
Mörttjärnen (Silleruds socken, Värmland, 658657-130298), sjö i Årjängs kommun, 
Mörttjärnen (Silleruds socken, Värmland, 659028-130288), sjö i Årjängs kommun, 
Lilla Mörttjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lille Mörttjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (5,86 ha)
Mörttjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Stora Mörttjärnen (Töcksmarks socken, Värmland, 661237-126887), sjö i Årjängs kommun,  (1,9 ha)
Store Mörttjärnen (Töcksmarks socken, Värmland, 661030-127947), sjö i Årjängs kommun,  (14,6 ha)

Dalarna 
Mörttjärnen (Leksands socken, Dalarna, 674637-148436), sjö i Falu kommun och Leksands kommun,  (14,3 ha)
Mörttjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (1,7 ha)
Mörttjärnen (Vika socken, Dalarna, 671200-149943), sjö i Falu kommun, 
Mörttjärnen (Vika socken, Dalarna, 671475-150302), sjö i Falu kommun,  (18,7 ha)
Mörttjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Mörttjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Mörttjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Mörttjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Mörttjärnen (Husby socken, Dalarna, vid Hålnan), sjö i Hedemora kommun,  (4,64 ha)
Mörttjärnen (Leksands socken, Dalarna, 674493-146933), sjö i Leksands kommun och Rättviks kommun,  (8,61 ha)
Mörttjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 667355-144725), sjö i Ludvika kommun,  (3 ha)
Mörttjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 668310-143945), sjö i Ludvika kommun,  (15,3 ha)
Mörttjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 669021-146209), sjö i Ludvika kommun, 
Mörttjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 665951-142500), sjö i Ludvika kommun,  (34,9 ha)
Mörttjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666261-142779), sjö i Ludvika kommun, 
Mörttjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666687-141174), sjö i Ludvika kommun, 
Mörttjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666773-142068), sjö i Ludvika kommun, 
Stora Mörttjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (12,8 ha)
Mörttjärnen (Lima socken, Dalarna, 675000-135335), sjö i Malung-Sälens kommun,  (10,8 ha)
Mörttjärnen (Lima socken, Dalarna, 676927-135509), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Mörttjärnen (Lima socken, Dalarna, 677289-133964), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Mörttjärnen (Lima socken, Dalarna, 678132-133597), sjö i Malung-Sälens kommun,  (6,23 ha)
Mörttjärnarna (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (7,75 ha)
Mörttjärnen (Malungs socken, Dalarna, 672130-138504), sjö i Malung-Sälens kommun,  (11,2 ha)
Mörttjärnen (Malungs socken, Dalarna, 674473-139989), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Mörttjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Mörttjärnen (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Mörttjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (6,11 ha)
Mörttjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Mörttjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (7,18 ha)
Mörttjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (7,08 ha)
Mörttjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (7,13 ha)
Mörttjärnen (Gustafs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (7,53 ha)
Mörttjärnen (Järna socken, Dalarna, 668515-140763), sjö i Vansbro kommun, 
Mörttjärnen (Järna socken, Dalarna, 670021-140725), sjö i Vansbro kommun,  (18,4 ha)
Mörttjärnen (Järna socken, Dalarna, 670978-142186), sjö i Vansbro kommun,  (11,7 ha)
Mörttjärnen (Järna socken, Dalarna, vid Gruckån), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Mörttjärnen (Järna socken, Dalarna, norr om Marsjön), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Mörttjärnen (Järna socken, Dalarna, väster om Ilbäcken), sjö i Vansbro kommun, 
Lilla Mörttjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Mörttjärnen (Nås socken, Dalarna, 669780-143509), sjö i Vansbro kommun,  (2,3 ha)
Mörttjärnen (Nås socken, Dalarna, 670970-143011), sjö i Vansbro kommun, 
Mörttjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Mörttjärnen (Särna socken, Dalarna, 682206-134902), sjö i Älvdalens kommun, 
Mörttjärnen (Särna socken, Dalarna, 682598-134833), sjö i Älvdalens kommun, 
Översta Mörttjärnen, sjö i Älvdalens kommun,

Gästrikland 
Mörttjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland, 676797-156080), sjö i Gävle kommun, 
Mörttjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland, 676823-156468), sjö i Gävle kommun,  (12,1 ha)
Mörttjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun, 
Liss-Mörttjärnen, sjö i Ockelbo kommun,  (10,6 ha)
Mörttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (32,9 ha)
Stor-Mörttjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (15 ha)

Hälsingland 
Mörttjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Mörttjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, öster om Fansen), sjö i Bollnäs kommun,  (8,49 ha)
Mörttjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Övra Mörttjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun och Ockelbo kommun,  (7,09 ha)
Mörttjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Mörttjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Mörttjärnen (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Mörttjärnen (Idenors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Mörttjärnen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Mörttjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Mörttjärnen (Alfta socken, Hälsingland, vid Mörttjäraberg), sjö i Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun,  (13,9 ha)
Mörttjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Mörttjärnen (Färila socken, Hälsingland, vid Tovåsen), sjö i Ljusdals kommun,  (0,56 ha)
Mörttjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (8,52 ha)
Nedre Mörttjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Övre Mörttjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (6,07 ha)
Mörttjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Mörttjärnen (Los socken, Hälsingland, 684296-146729), sjö i Ljusdals kommun,  (7,08 ha)
Mörttjärnen (Los socken, Hälsingland, 684783-146861), sjö i Ljusdals kommun, 
Mörttjärnen (Los socken, Hälsingland, 684990-145679), sjö i Ljusdals kommun, 
Mörttjärnen (Los socken, Hälsingland, 685102-146938), sjö i Ljusdals kommun, 
Mörttjärnen (Los socken, Hälsingland, 686084-145826), sjö i Ljusdals kommun, 
Mörttjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (43,1 ha)
Mörttjärnarna (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Mörttjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 681850-148348), sjö i Ovanåkers kommun,  (9,59 ha)
Regnsjö-Mörttjärnen, sjö i Ovanåkers kommun,  (7,19 ha)
Östra Mörttjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Nedre Mörttjärnen, sjö i Söderhamns kommun,

Härjedalen 
Mörttjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (8,98 ha)
Mörttjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 686775-142647), sjö i Härjedalens kommun, 
Mörttjärnarna (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (11 ha)
Mörttjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (6,49 ha)
Mörttjärnen (Älvros socken, Härjedalen, vid Målingen), sjö i Härjedalens kommun

Jämtland 
Mörttjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Mörttjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (4,49 ha)
Mörttjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695585-145398), sjö i Bräcke kommun, 
Mörttjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695968-145265), sjö i Bräcke kommun, 
Mörttjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 694545-147466), sjö i Bräcke kommun,  (2,12 ha)
Mörttjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 696401-149198), sjö i Bräcke kommun,  (6,3 ha)
Mörttjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 695695-150750), sjö i Bräcke kommun,  (14 ha)
Mörttjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696254-150729), sjö i Bräcke kommun, 
Mörttjärnarna (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (3,87 ha)
Mörttjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707461-145640), sjö i Krokoms kommun, 
Mörttjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Mörttjärnen (Rödöns socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Mörttjärnarna (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (3,95 ha)
Mörttjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (26,9 ha)
Mörttjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (14,9 ha)
Mörttjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (1,73 ha)
Mörttjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Mörttjärn (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Mörttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Mörttjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 712861-147097), sjö i Strömsunds kommun, 
Mörttjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708319-149767), sjö i Strömsunds kommun,  (20,2 ha)
Mörttjärnen (Ströms socken, Jämtland, 709897-149377), sjö i Strömsunds kommun,  (5,32 ha)
Mörttjärnen (Lits socken, Jämtland, 701616-146656), sjö i Östersunds kommun, 
Mörttjärnen (Lits socken, Jämtland, 702255-147855), sjö i Östersunds kommun,  (4,55 ha)
Mörttjärnen (Lockne socken, Jämtland, 698447-144835), sjö i Östersunds kommun, 
Lill-Mörttjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Mörttjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Medelpad 
Stor-Mörttjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Mörttjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (5,92 ha)
Mörttjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (2,06 ha)
Mörttjärnen (Torps socken, Medelpad, 690983-151686), sjö i Ånge kommun, 
Mörttjärnen (Torps socken, Medelpad, 692496-152740), sjö i Ånge kommun,  (6,29 ha)
Mörttjärnen (Torps socken, Medelpad, 693797-152165), sjö i Ånge kommun,  (3 ha)

Ångermanland 
Mörttjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Mörttjärnen (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (5,13 ha)
Mörttjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland, 696167-158735), sjö i Härnösands kommun, 
Mörttjärnen (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Mörttjärnen (Styrnäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Mörttjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (6,73 ha)
Mörttjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Mörttjärnen (Graninge socken, Ångermanland, 698337-156423), sjö i Sollefteå kommun, 
Norra Mörttjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (2,3 ha)
Södra Mörttjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (6,6 ha)
Mörttjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 707034-156948), sjö i Sollefteå kommun, 
Mörttjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,85 ha)
Mörttjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Lill-Mörttjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Mörttjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Stor-Mörttjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (12,1 ha)
Mörttjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,67 ha)
Mörttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 703549-161839), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Mörttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705458-159894), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Mörttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706155-157323), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Mörttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708677-159481), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Inner-Mörttjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2 ha)
Mörttjärnarna (Björna socken, Ångermanland, 709795-162564), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Mörttjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ytter-Mörttjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,92 ha)
Yttre Mörttjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Lill-Mörttjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Mörttjärnarna (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (10,2 ha)
Mörttjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 719545-169279), sjö i Norsjö kommun,  (6,47 ha)
Mörttjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721855-168462), sjö i Norsjö kommun, 
Stor-Mörttjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (11,4 ha)
Mörttjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (2,57 ha)
Mörttjärnarna (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Mörttjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717458-171872), sjö i Skellefteå kommun, 
Mörttjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,68 ha)
Mörttjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 725450-169592), sjö i Skellefteå kommun,  (5,8 ha)
Mörttjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 719244-171234), sjö i Skellefteå kommun, 
Mörttjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 721205-172551), sjö i Skellefteå kommun,  (11,4 ha)
Mörttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713892-168925), sjö i Vindelns kommun, 
Mörttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716708-168908), sjö i Vindelns kommun,  (27,4 ha)
Mörttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716726-166974), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Mörttjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Mörttjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (24,5 ha)
Stor-Mörttjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Mörttjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726667-171299), sjö i Piteå kommun, 
Mörttjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727503-173622), sjö i Piteå kommun, 
Mörttjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728584-171941), sjö i Piteå kommun,  (9,36 ha)
Mörttjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728254-173736), sjö i Älvsbyns kommun, 
Mörttjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730716-172468), sjö i Älvsbyns kommun, 
Stor-Mörttjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 
Mörttjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,

Lappland 
Lill-Mörttjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Mörttjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 732902-158189), sjö i Arjeplogs kommun, 
Mörttjärn (Arjeplogs socken, Lappland, 732997-158200), sjö i Arjeplogs kommun, 
Mörttjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 734066-157687), sjö i Arjeplogs kommun,  (38,6 ha)
Mörttjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (11,4 ha)
Lill-Mörttjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Mörttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,76 ha)
Mörttjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728787-164870), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (29,9 ha)
Mörttjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728826-164797), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (32 ha)
Mörttjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729908-164243), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Mörttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725615-165276), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Mörttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725701-167668), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Mörttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729665-167748), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,4 ha)
Mörttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731098-166710), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,96 ha)
Stor-Mörttjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,84 ha)
Västra Mörttjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,88 ha)
Östra Mörttjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,36 ha)
Mörttjärnen (Dorotea socken, Lappland, 713077-152854), sjö i Dorotea kommun,  (4,83 ha)
Mörttjärnen (Dorotea socken, Lappland, 714752-153088), sjö i Dorotea kommun,  (5,01 ha)
Mörttjärnen (Dorotea socken, Lappland, 716728-149622), sjö i Dorotea kommun, 
Mörttjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 737291-169916), sjö i Jokkmokks kommun,  (11,1 ha)
Mörttjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 737307-169904), sjö i Jokkmokks kommun, 
Mörttjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 737337-169861), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,09 ha)
Mörttjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 737582-173483), sjö i Jokkmokks kommun, 
Mörttjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 738010-169966), sjö i Jokkmokks kommun,  (11 ha)
Mörttjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 715895-164884), sjö i Lycksele kommun,  (8,1 ha)
Mörttjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 717907-163879), sjö i Lycksele kommun,  (5,97 ha)
Mörttjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 717945-163900), sjö i Lycksele kommun,  (22 ha)
Mörttjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 720531-163727), sjö i Lycksele kommun,  (6,36 ha)
Mörttjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 720593-163715), sjö i Lycksele kommun, 
Mörttjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716896-162568), sjö i Lycksele kommun,  (6,06 ha)
Mörttjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717919-164524), sjö i Lycksele kommun,  (7,99 ha)
Mörttjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718788-164478), sjö i Lycksele kommun,  (31,1 ha)
Mörttjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719105-162422), sjö i Lycksele kommun,  (23,8 ha)
Mörttjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720308-160070), sjö i Lycksele kommun,  (4,62 ha)
Stora Mörttjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (13,2 ha)
Mörttjärnen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (6,41 ha)
Mörttjärnen (Malå socken, Lappland, 722531-165601), sjö i Malå kommun, 
Mörttjärnen (Malå socken, Lappland, 723373-164645), sjö i Malå kommun, 
Mörttjärnen (Malå socken, Lappland, 724116-162652), sjö i Malå kommun, 
Mörttjärnen (Malå socken, Lappland, 724635-165201), sjö i Malå kommun,  (47,9 ha)
Mörttjärnen (Malå socken, Lappland, 725140-163571), sjö i Malå kommun,  (7,28 ha)
Mörttjärnen (Malå socken, Lappland, 725906-162054), sjö i Malå kommun, 
Mörttjärnen (Malå socken, Lappland, 726122-162810), sjö i Malå kommun, 
Mörttjärnen (Malå socken, Lappland, 726638-161730), sjö i Malå kommun, 
Mörttjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724675-158814), sjö i Sorsele kommun, 
Mörttjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724754-158361), sjö i Sorsele kommun, 
Mörttjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727422-158594), sjö i Sorsele kommun,  (8,74 ha)
Mörttjärnen (Stensele socken, Lappland, 720303-158304), sjö i Storumans kommun,  (8,79 ha)
Mörttjärnen (Stensele socken, Lappland, 722073-157846), sjö i Storumans kommun,  (6,44 ha)
Mörttjärnen (Stensele socken, Lappland, 723328-155959), sjö i Storumans kommun, 
Mörttjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 721794-150516), sjö i Vilhelmina kommun, 
Mörttjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 721819-150517), sjö i Vilhelmina kommun, 
Mörttjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715614-158842), sjö i Vilhelmina kommun, 
Mörttjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 717843-153584), sjö i Vilhelmina kommun,  (8,22 ha)
Mörttjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 719776-150194), sjö i Vilhelmina kommun,  (24,2 ha)
Mörttjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 720095-149490), sjö i Vilhelmina kommun, 
Mörttjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (7,17 ha)
Mörttjärnen (Åsele socken, Lappland, 711685-157835), sjö i Åsele kommun,  (7,92 ha)
Mörttjärnen (Åsele socken, Lappland, 714675-159793), sjö i Åsele kommun,  (5,01 ha)

Se även 
Mörtetjärn med Mörtetjärn och Mörtetjärnet
Mörtsjön
Mörtesjön
Särkijärvi (finsk motsvarighet)
Mörtträsk,  (0,2 ha)
Mörtträsket
Mörtgöl med Mörtgölen
Mörtegöl med Mörtegölen
Mörtvattnet,  (9,33 ha)
Mörtevatten
Mörtevattnet
Mörtvättern,  (10,7 ha)
Mörtinjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (10,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn